«Направляясь на юг» («На юг», 1978) — фильм режиссёра Джека Николсона
 «На юг» (2005) — фильм режиссёра Лорана Канте